Hines ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Hines, Drehbuchautor und Produzent
 Barry Hines (1939–2016), britischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Brendan Hines (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler, Sänger und Songwriter
 Brian Hines, eigentlicher Name von Denny Laine (* 1944), britischer Rockmusiker
 Cheryl Hines (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Connie Hines (1931–2009), US-amerikanische Schauspielerin
 Doris Hines (um 1924–2015), US-amerikanische Sängerin
 Douglas Hines (1923–2006), US-amerikanischer Filmeditor
 Earl Hines (1903/1905–1983), US-amerikanischer Pianist und Bandleader
 E’Dena Hines (um 1982–2015), US-amerikanische Schauspielerin und Autorin
 Edgar Alphonso Hines Jr. (1905–1978), US-amerikanischer Arzt
 Frazer Hines (* 1944), britischer Schauspieler

 Gigi Hines (um 1937–2013), US-amerikanische Bluessängerin
 Gregory Hines (1946–2003), US-amerikanischer Stepptänzer und Schauspieler

 Jerome Hines (1921–2003), US-amerikanischer Opernsänger
 Jim Hines (James Ray Hines; * 1946), US-amerikanischer Sprinter
 Jim C. Hines (* 1974), US-amerikanischer Schriftsteller

 Johnny Hines (John F. Hines; 1895–1970), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur 
 Kyle Hines (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 Mike Hines (* 1945), südafrikanischer Snooker- und English-Billiards-Spieler
 Nathan Hines (* 1976), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Nyheim Hines (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Patrick Hines (1930–1985), US-amerikanischer Schauspieler
 Richard Hines (1792–1851), US-amerikanischer Politiker

 Sally Hines (* 1967), britische Soziologin, Geschlechterforscherin und Feministin
 Scott L. Hines (* 1958), US-amerikanischer Komponist
 Thomas S. Hines (* 1936), US-amerikanischer Historiker
 Tiffany Hines (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Vincent Joseph Hines (1912–1990), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Norwich
 William Henry Hines (1856–1914), US-amerikanischer Politiker
 Zavon Hines (* 1988), englischer Fußballspieler

Hines ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hines (Alabama)
 Hines (Florida)
 Hines (Illinois)
 Hines (Minnesota), im Beltrami County
 Hines (Oregon)
 Hines (West Virginia)
 Hines (Wisconsin), im Douglas County
 Hines Township, im Beltrami County, Minnesota

Hines steht für:
 Hines Interests Limited Partnership, Immobilienkonzern
 National Screw & Tack Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Hines

Siehe auch:
 Hynes
 Heins
 Hains
 Heyns
 Hinds